«Лимбург Юнайтед» — бельгийский профессиональный баскетбольный клуб из города Хасселт, по спонсорским причинам также называется «Хубо Лимбург Юнайтед». Клуб играет в высшем дивизионе чемпионата Бельгии с 2014 года.

История 
В начале 2014 года клуб «Лимбург Юнайтед» был основан в городе Хасселт, который является столицей бельгийской провинции Лимбург. Клуб был основан для того, чтобы стать ведущим баскетбольной командой в провинции, после того как в 2008 году «Бре», также представлявший провинцию Лимбург, перестал играть в высшем дивизионе чемпионата Бельгии, а в 2010-м прекратил своё существование. «Лимбург Юнайтед» получил Б-лицензию на участие в БЛБ перед сезоном 2014—2015. Бывший ассистент главного тренера «Антверп Джайэнтс» Брайан Линч подписал пятилетний контракт с новичком лиги и стал её первым главным тренером клуба. По итогом сезона 2014—2015 клуб финишировал 4-м в регулярном чемпионате, но не смог пройти первый раунд плей-офф, однако это не помешало Брайану Линчу выиграть награду лучшему тренеру лиги.

Сезоны

Известные игроки 
  Роберт Лоэ
  Симус Боксли
  Джесси Сандерс

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Баскетбольные клубы Бельгии
Организации провинции Лимбург (Бельгия)‎